

Letteratura 
 Assassinio sull'Orient Express – romanzo del 1934 di Agatha Christie

Cinema 
 Assassinio sull'Orient Express – film del 1974 basato sul romanzo e diretto da Sidney Lumet
 Assassinio sull'Orient Express – film del 2017 basato sul romanzo e diretto da Kenneth Branagh

Musica 
 Assassinio sull'Orient Express – colonna sonora del film omonimo del 2017

Videogiochi 
 Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express – gioco per PC del 2006 basato sul romanzo

Televisione 
 Assassinio sull'Orient Express – film per la televisione del 2001 basato sul romanzo
 Assassinio sull'Orient Express (Murder on the Orient Express) – episodio della dodicesima stagione di Poirot

Pagine correlate
Murder on the Orient Express (disambigua)